Medicine Bow ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Medicine Bow (Wyoming), Ort in Wyoming
 Medicine Bow Mountains, Bergkette der Rocky Mountains in Colorado und Wyoming
 Medicine Bow Peak, Berg der Medicine Bow Mountains
 Medicine Bow – Routt National Forest, Wyoming